Die Abfahrt im alpinen Skisport der Männer bei den Olympischen Winterspielen 1976 wurde am 5. Februar am Patscherkofel ausgetragen. Der Höhenunterschied von Start und Ziel betrug 870 Meter und war 3,020 Kilometer lang.

Der Österreicher Franz Klammer, der bereits Sieger des Weltcup-Rennens am Patscherkofel im Januar war,  konnte sich den Olympiasieg sichern. Die Silbermedaille gewann der Schweizer Bernhard Russi vor Herbert Plank aus Italien.

Ergebnisse

Weblinks 
 Ergebnisse
 Klammer gegen Russi – Das Rennen ihres Lebens – Dokumentarfilm an den Solothurner Filmtagen 2022

Abfahrt (Männer)